Уильямсон () — город в штате Западная Виргиния, США. Он является окружным центром округа Минго. В 2010 году в городе проживал 3191 человек.

Географическое положение и транспорт 
Уильямсон расположен в холмистой местности на северном берегу реки Таг-Форк до слияния в Биг-Сэнди на пересечении дорог US 119 и US 52. Местность города называется иногда «угольной шахтой на миллиард долларов», на территории радиусом в 20 миль находится более 100 шахт. Он находится на границе штата, только Таг-Форк отделяет город от статистически обособленной местности  в Кентукки. Через Уильямсон проходит железная дорога Норфолк-Саутерн. По данным Бюро переписи населения США город имеет общую площадь в 8,44 км².

История 

В 1795 году Ассамблея Виргинии передала территорию в 30 000 акров, на которых затем возник Уильямсон, Джону Грину. В 1835 году его потомки продали западный участок в 4000 акров Энтони Лоусону, который затем перепродал его Бенжамину Уильямсону. Семья Уильямсонов владела землёй до 1891 года, когда была создана горнодобывающая компания Уильямсонов.

Город был инкорпорирован как town в 1894 году. Мэром стал Дж. Б. Уильямсон. В городе было около 12 зданий и менее 100 жителей. Железнодорожная компания Норфолк и Уэстерн решила провести линию через поселение. В 1895 году Уильямсон стал окружным центром нового округа Минго. Рост города начался с развитием угледобывающей промышленности. Он был инкорпорирован как city в 1905 году. В 1960-х годах начался спад промышленности, уменьшение количества рабочих мест в угольной сфере и на железной дороге. В Уильямсоне часто происходят наводнения из Таг-Форка.

Население 
По данным переписи 2010 года население Уильямсона составляло 3191 человек (из них 45,2 % мужчин и 54,8 % женщин), было 1524 домашних хозяйства и 835 семей. Расовый состав: белые — 87,3 %, афроамериканцы — 9,4 %, коренные американцы — 0,2 % и представители двух и более рас — 2,3 %.

Из 1524 домашних хозяйств 36,4 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары (10,4 % с детьми младше 18 лет), в 14,3 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,1 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 45,2 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство вели 2,04 человека, а средний размер семьи — 2,76 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 18,6 % — жители младше 18 лет, 2,3 % — между 18 и 21 годами, 57,8 % — от 21 до 65 лет и 21,3 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 47,1 года. На каждые 100 женщин приходилось 82,3 мужчины, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 77,3 мужчин сопоставимого возраста.

В 2014 году из 2507 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 1182 человек. При этом мужчины имели медианный доход в 51 229 долларов США в год против 39 551 долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в 48 750 $, на домашнее хозяйство — в 36 536 $. Доход на душу населения — 25 235 $. 23,1 % от всего числа семей и 32,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Динамика численности населения:

Климат 
По классификации климатов Кёппена климат Уильямсона относится к субтропическому муссонному (Cfa). Климат города характеризуется относительно высокими температурами и равномерным распределением осадков в течение года. Летом он находится под влиянием влажного, морского воздуха с океана. Лето обычно является более влажным, чем зима. Средняя температура в году — 12,8 °C, самый тёплый месяц — июль (средняя температура 23,9 °C), самый холодный — январь (средняя температура 1,7 °C). Среднее количество осадков в году 1112,5 мм.

Достопримечательности 

В городе находится 5 объектов, входящих в Национальный реестр исторических мест США:
 Отель Моунтэнер (, #97000265) — гостиница в стиле неоклассицизма.
 Дом Элвина Смита (, #02000899) — дом в стиле неоклассицизма.
 Дом Р. Т. Прайса (, #90001989) — дом в стиле Tudor Revival.
 Исторический район города (#06001045) — здания конца XIX — начала XX веков в стиле королевы Анны.
 Старая шахта (, #80004297).

Примечания

Ссылки 
 

Города Западной Виргинии
Окружные центры Западной Виргинии